Видимир:

 Видимир I — король части остготов в Паннонии, правил в 469 — 474 годах.
 Видимир II — король части остготов.